Termenul „Mohawk River” se poate referi la:

Mohawk River (New York)
Mohawk River (New Hampshire)
Mohawk River (Oregon)